Чемпионаты мира по современному пятиборью — является ежегодным международными соревнованием проходящим под эгидой Международного союза современного пятиборья (UIPM). Первый чемпионат мира прошёл в 1949 году, спустя год, после создания Международного союза. До 1978 года в чемпионатах принимали участие только мужчины, однако, постоянно чемпионаты с участием женщин стали проводится с 1981 года.

Место проведения

Количество наград 
По окончании чемпионата 2018 года

Ссылки 
 Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM)

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1949 года
Современное пятиборье